Ступени:

 «Ступени» — альбом певца и композитора Александра Барыкина, композитора Давида Тухманова (1985).
 «Ступени» — советский фильм-спектакль по мотивам романа В. Пистоленко «Крылья беркута» (1973).
 «Ступени» — белорусский православный журнал на русском языке.
 Ступени — лицей в Хабаровске.

См. также 
 Ступень
 Ступени Рокки
 Три ступени